Koro, città del Mali
Circondario di Koro, nel Mali
Koro, dipartimento della Costa d'Avorio
Koro, isola delle Figi che dà il nome al mar di Koro
Koro, sindrome culturale di tipo delirante

Pagine correlate 
Lingua koro